Macina steht für:

 Macina (Gemeinde), eine Gemeinde im Kreis Macina in Mali
Massina-Reich

Macina ist der Familienname folgender Personen:

 Marco Macina (* 1964), san-marinesischer Fußballspieler
 Stefano Macina (* 1956), san-marinesischer Politiker